La Supercoupe d'Estonie (en estonien: Eesti Superkarikas) est une compétition de football opposant le champion et le vainqueur de la coupe d'Estonie. Ce trophée est créé en 1997.

Histoire

Palmarès

Finales

Titres par clubs

Source 
 RSSSF

Compétition de football en Estonie
Estonie